Le Grand Prix moto d'Autriche 2021 est la onzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2021.

Cette  édition du Grand Prix moto d'Autriche s'est déroulée du  au  sur le Circuit de Spielberg à Spielberg.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes

Références 

2021
Sport en Autriche en 2021
Sport en août 2021
Autriche